Lost in time (album) - album van de Nederlandse band Flamborough Head
 Lost in Time (Akino album) 
 Lost in Time (Eric Benét album)
 Lost in Time (videospel)